Mark Woodforde e Larisa Neiland hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Jill Hetherington 7-68, 7-64.

Teste di serie

 Mark Woodforde /  Larisa Neiland (Campioni)
 Jonathan Stark /  Meredith McGrath (secondo turno)
 Cyril Suk /  Gigi Fernández (semifinali)
 Byron Black /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  Evgenija Manjukova (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Natalija Medvedjeva (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Elna Reinach (terzo turno)
 Lan Bale /  Amanda Coetzer (secondo turno)

 John Fitzgerald /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Julie Halard-Decugis (semifinali)
 Trevor Kronemann /  Zina Garrison (terzo turno)
 Rick Leach /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Greg Van Emburgh /  Nicole Arendt (terzo turno)
 Luke Jensen /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Gary Muller /  Linda Wild (secondo turno)
 Menno Oosting /  Kristie Boogert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1995